Meis (Pontevedra), een gemeente in Spanje.
 Fré Meis (1921-1992), een voorman van de CPN in de provincie Groningen.
 Sylvie Meis (1978), een Nederlands actrice, model en presentatrice. 
 Aysha de Groot (1993), een Nederlands zangeres
 Een meisje.